«Аль-Фатех» — саудовский футбольный клуб из Эль-Хасы, выступающий в Саудовской Про-лиге.

«Аль-Фатех» был основан 8 октября 1958 года и является одним из старейших футбольных клубов Эль-Хасы. Несмотря на это клуб на протяжении 50 лет не играл на высшем уровне. В сезоне 1998/99 он стал победителем Второго дивизиона и вышел в Первый. Однако уже спустя два года вновь вылетел в третью по значимости лигу Саудовской Аравии. Там «Аль-Фатех» провёл следующие два сезона, в 2003 году вновь завоевав место в Первом дивизионе. По итогам чемпионата 2008/09 клуб из Эль-Хасы впервые в своей истории вышел в главную лигу Саудовской Аравии.

В дебютном сезоне на высшем уровне «Аль-Фатех» играл роль середняка Про-лиги. После первой половины чемпионата 2010/11 клуб оказался в зоне вылета, но потом сумел выправить ситуацию, финишировав на девятом месте.

В сезоне 2012/13 «Аль-Фатех» стал настоящей сенсацией чемпионата Саудовской Аравии. После ничьи в первом туре он выдал серию из семи побед подряд, закрепившись на вершине турнирной таблицы. Команда смогла не только удержаться на ней, но и увеличила свой отрыв от второго места до 8 очков. Лучшим бомбардиром «Аль-Фатеха» в том турнире стал с 17 голами конголезский нападающий Дорис Фуакумпуту, занявший второе место в общем списке чемпионата. Этот успех позволил клубу дебютировать в азиатской Лиге чемпионов в 2014 году. «Аль-Фатех» провалился на международном уровне, заняв последнее место в группе с иранским «Фуладом», узбекским «Бунёдкором» и катарским «Аль-Джаишем». Более того, команда сумела впервые забить лишь в пятом туре. В национальном чемпионате её дела складывались также ненамного лучше: действовавший чемпион вновь стал играть привычную для себя роль середняка. По итогам сезона «Аль-Фатех» покинул его главный тренер, тунисец Фатхи аль-Джабаль, возглавлявший его с 2008 года, и с которым связаны все главные достижения в истории клуба из Эль-Хасы.
 
Новым наставником «Аль-Фатеха» перед началом сезона 2014/15 стал бывший игрок мадридского «Реала» Хуан Хосе Македа. Но он покинул команду уже после шести туров Про-лиги, в которых «Аль-Фатех» сумел добиться лишь одной победы при пяти поражениях.

Перед стартом сезона 2016/17 «Аль-Фатех» возглавил известный португальский футболист Рикарду Са Пинту. Но его пребывание стало ещё более скоротечным: он оставил свой пост после четвёртого тура, по итогам которых команда набрала лишь одно очко. В клуб вернулся Фатхи аль-Джабаль, однако смена наставника не повлияла на результаты: клуб осел на дне турнирной таблицы, а первую победу сумел добыть лишь в 11-м туре.

Текущий состав 

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Саудовской Аравии